

Patronyme 

 Anne Marcotte, entrepreneure, conférencière, productrice, conceptrice et animatrice québécoise ; 
 Antoine Marcotte (1899-1955), personnalité politique canadienne ;
 Bernard Marcotte (1887-1927), écrivain français ;
 Célestin Marcotte (1915-1990), prêtre québécois ;
 Danielle Marcotte (1950-), romancière et auteure de livres pour la jeunesse québécoise ;
 Danielle S. Marcotte (1952), auteure pour enfants québécoise ;
 Don Marcotte (1947-), joueur de hockey canadien ;
 Élise Marcotte (1988-), nageuse synchronisée canadienne ;
 Eric Marcotte (1980-), coureur cycliste américain ;
 Félix Marcotte (1865-1953), son fils, artiste peintre et skipper français ;
 Frédéric Marcotte (1975-), musicien de musique électronique et poète québécois ;
 Gilles Marcotte (1925-2015), écrivain, professeur, critique et journaliste québécois ;
 Joanne Marcotte, militante libertarienne québécoise ;
 Jacques Marcotte (1945-), personnalité politique canadienne ;
 Jacques Marcotte (1948-2015), scénariste et acteur québécois ;
 Joseph Arthur Marcotte (1873-1958), avocat et sénateur canadien ; 
 Léon Marcotte (1824-1887), ébéniste et architecte d’intérieur français ;
 Marie-France Marcotte, actrice québécoise ;
 Pierre Marcotte (1938-2022), animateur et homme d'affaires québécois ;
 Richard Marcotte (1947-2016), politicien canadien ;

Botanique 
 Marcotte, se dit d'un individu qui subit le marcottage, une forme de multiplication végétative.

Patronyme français